Флавия Пеннетта — победительница соревнований.

Общая информация 
 Флавия Пеннетта выигрывает свой второй подряд турнир WTA (первый — в Палермо), но первый столь крупный (ныне премьер категория, ранее — II категория).
 Саманта Стосур в четвёртый раз в карьере выходит в финал турнира WTA (и впервые в сезоне) и в четвёртый раз его проигрывает.
 Динара Сафина вновь не смогла защитить прошлогодний титул (все её 12 титулов завоёваны на 12 различных местах). И лишь в 3-й раз в сезоне уехала с турнира одержав не более одной победы (ноль — в Дубае и также одну — в Майами).

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Динара Сафина (Третий раунд)
  Вера Звонарёва (Четвертьфинал)
  Виктория Азаренко (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Надежда Петрова (Третий раунд)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Доминика Цибулкова (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)

<li> Марион Бартоли (Отказ)
<li> Флавия Пеннетта (Титул)
<li> Виржини Раззано (Первый раунд)
<li> Ли На (Третий раунд, отказ)
<li> Саманта Стосур (Финал)
<li> Чжэн Цзе (Четвертьфинал)
<li> Кайя Канепи (Первый раунд)
<li> Франческа Скьявоне (Первый раунд)
<li> Сабина Лисицки (Третий раунд, отказ)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Женский теннисный чемпионат Лос-Анджелеса 2009